DFF peut désigner :
 Digital Freedom Foundation, une association à but non lucratif qui organise les Freedom Days en matière de logiciels, de matériels et autres ;
 Département fédéral des finances de Suisse, l'un des sept départements du Conseil fédéral ;
 Deutscher Fernsehfunk, l'ancienne entreprise de télédiffusion publique de la République démocratique allemande ;
 Descriptive Flexible Fields, en programmation, l'abréviation DFF est utilisée pour décrire les Champs Utilisateurs Flexibles (notamment dans les bases de données Oracle)
 dépôt de fil fondu, un procédé de fabrication additive.